Хермипа може да се отнася до:

 Хермипа – митологична фигура
 Хермипа – спътник на Юпитер